Ел Ромеро има више значења:

 Ел Ромеро (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ромеро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ромеро (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику